Il singolare del torneo di tennis São Paulo Challenger de Tênis 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitore Lukáš Lacko ha battuto in finale 6–4, 6–2 Dušan Lojda.

Teste di serie

  Marcos Baghdatis (ritiro)
  Lu Yen-Hsun (quarti di finale)
  Thiemo de Bakker (semifinali)
  Somdev Devvarman (quarti di finale)

 Lukáš Lacko (campione)
 Hyung-Taik Lee (primo turno, ritiro a causa di infortunio alla coscia sinistra)
 Harel Levy (secondo turno)
 Danai Udomchoke (secondo turno, ritiro a causa di infortunio alla spalla destra)
 Gō Soeda (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Samsung Securities Cup 2009